Der Literaturpreis des Nordischen Rates (, ) wurde 1961 von den Regierungen der nordischen Länder eingerichtet. Seit 1962 wird er vom Nordischen Rat jährlich vergeben.

In der Jury arbeiten mit je zwei Vertretern aus Dänemark, Finnland, Island, Norwegen und Schweden 10 Mitglieder. Jedes nationale Komitee schlägt zwei Werke für das jeweilige Land vor. Aus Finnland wird jeweils ein Werk aus den beiden Landessprachen Finnisch und Schwedisch vorgeschlagen. In Norwegen werden Werke auf Bokmål oder Nynorsk ausgezeichnet. Die samischen, grönländischen, färöischen und åländischen Schriftstellerverbände schlagen ebenfalls je ein Werk vor. Sollte ein Werk aus den letztgenannten Sprachen nominiert werden, wird die Jury um ein Mitglied aus dem jeweiligen Schriftstellerverband erweitert.

Der Literaturpreis des Nordischen Rates ist heute mit 300.000 DKK (etwa 40.000 €) dotiert. Der Preis, der für ein bestimmtes Buch und nicht für das Lebenswerk eines Literaten vergeben wird, stellt die wichtigste Auszeichnung für Schriftsteller in den nordischen Ländern dar. Er wird zusammen mit dem Film-, Musik- sowie Natur- und Umweltpreis jährlich im Herbst beim Treffen des Nordischen Rates verliehen.

Seit 2013 wird separat der Kinder- und Jugendliteraturpreis des Nordischen Rates vergeben.

Preisträger

Siehe auch 
 Filmpreis des Nordischen Rates
 Musikpreis des Nordischen Rates
 Natur- und Umweltpreis des Nordischen Rates

Literatur 
 Jürgen Hiller: Der Literaturpreis des Nordischen Rates. Tendenzen – Praktiken – Strategien – Konstruktionen. utzverlag, München 2019, ISBN 978-3-8316-4794-1

Weblinks 
 Nordiska rådets litteraturpris (englisch)
 Zur Preisverleihung 2012 (englisch)
 Zur Preisverleihung 2005
 Zur Preisverleihung 2004
 Zur Preisverleihung 1999

Einzelnachweise 

Literaturpreis (Dänemark)
Literaturpreis (Finnland)
Literaturpreis (Norwegen)
Literaturpreis (Schweden)
Skandinavische Literatur
Literatur (Sápmi)
Erstverleihung 1962
Liste (Preisträger)
Nordischer Rat